Такмичење у дисциплини масовни старт у мушкој конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2018. у Пјонгчанг, (Јужна Кореја) одржано је 18. фебруара на комплексу за скијашко трчање и биатлон Алпензија са почетком у 20.15 часова по локалном времену.

Титулу олимпијског победника из Сочија 2014. бранио је Емил Хегле Свендсен из Норвешке.

Освајачи медаља

Правила такмичења 
Масовни или групни старт, је биатлонска дисциплина где сви такмичари стартују у исто време, а стартује само 30 најбољих на основу пласмана у текућој години. Трчи се на кружној стази од 15 километара односно 5 кругова по 3,3 км са четири гађања у току трке. Прва два пута гађа се из лежећег а друга два из стојећег става. На првог гађању сваки такмичар гађа на мети са његовим стартним броојем, а остала гађања су по редоследу доласка до мете. За сваки промашај такмичар мора трчати казнени круг од 150 метара.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 биатлонаца из 13 земаља.

Резултати 
Легенда: Л = лежећи став, С = стојећи став

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на званичном сајту ЗОИ 2018

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2018.